L'Arnaque (The Sting), film américain de George Roy Hill sorti en 1973 ;
 L'Arnaque 2 (The Sting II), film américain de Jeremy Kagan sorti en 1983 ;
 L'Arnaque (Con Job), neuvième épisode de la saison 6 de Numb3rs diffusé en 2009 ;
 L'Arnaque (The Sting), cinquième épisode de la saison 7 de The Office diffusé en 2010.

Voir aussi